Leichenfinger bezeichnet:
 volkstümlich die Stinkmorchel
 umgangssprachlich das Symptom einer Gefäßerkrankung mit einem oder mehreren blassen Fingern (Digitus mortuus), siehe Raynaud-Syndrom (Morbus Raynaud)
 volkstümlich wegen seines Aussehens einen stangenförmigen, etwa fingerdicken Sauermilchkäse mit Blauschimmel aus Leipzig